Красота — те саме, що краса
 «Красота» — третій студійний альбом гурту «Ляпис Трубецкой»

Красота — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Красота — присілок, Дем'янський район, Новгородська область

Посилання